Karonga United Football Club é um clube de futebol do Malawi. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2014.

Clubes de futebol do Malawi